Athamanta pyrenaica är en flockblommig växtart som beskrevs av Nikolaus Joseph von Jacquin. Athamanta pyrenaica ingår i släktet Athamanta och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
pyrenaica